Simone Roussel, dite Michèle Morgan (1920-2016) est une actrice française
Simone Roussel (1893-1974) est une patineuse artistique française